Форма Бэкуса — Наура — формальная система описания синтаксиса.

 Белорусский Народный Фронт — белорусское оппозиционное движение начала 1990-х годов, в настоящее время представлено двумя партиями:
 Партия БНФ;
 Консервативно-Христианская Партия — БНФ.
 Болгарский национальный фронт — антикоммунистическая организация болгарских националистов.
 Британский национальный фронт — английская националистическая партия.